Les mots ater, atra et atrum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « noir mat ».

Sigle 

 Le sigle ATER ou l'acronyme Ater peut signifier :
 attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
 autorail X 73500 ou X 73900.
 Le sigle ou acronyme ATRA peut signifier acide tout-trans rétinoïque.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots ater, atra et atrum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animalees et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : ater, atra, atrum.

Toponyme 
 Bir el-Ater est une commune de la wilaya de Tébessa, en Algérie.

Notes et références 

Épithète spécifique